Уильмер Рейнель Неаль Веласкес (; , Тела, Гондурас) — гондурасский футболист, нападающий. Лучший бомбардир Золотого кубка 2005 года.

Клубная карьера 
В 1991 году Уильмер начал играть за «Олимпию». Нападающий стал чемпионом Гондураса в сезоне 1992/93. В 1996 году играл за клуб чилийской Примеры «Депортес Консепсьон», клуб занял 10 место в чемпионате. На следующий год футболист вернулся в Гондурас и стал чемпионом страны, забив два гола в финале против «Платенсе» 29 июня 1997 года. В сезоне 1997/98 нападающий стал лучшим бомбардиром Апертуры (19 голов) и Клаусуры (15 голов), но «Олимпия» ничего не выиграла. Нападающий провёл четыре матча в сезоне 1998/99, и в 1999 году перешёл в «Спорт Ресифи», за который играл в бразильской Серии А. В 1999 году нападающий вернулся в «Олимпию», в составе которой участвовал в финалах Апертуры и Клаусуры, но проиграл оба финала. В 1999 году Уильмер помог клубу выиграть Клубный кубок Центральной Америки, забив пять мячей в финальной группе. В Апертуре 2000 года «Олимпия» одержала победу, а нападающий забил девять голов. В Клубном кубке Центральной Америки «Олимпия» выиграл второй турнир подряд, Веласкес забил два гола на первом этапе. В 2001 году Уильмер перешёл в «Атлас», за который сыграл лишь 13 матчей (5 в летнем чемпионате 2001 и 8 матчей в зимнем чемпионате 2001). В 2001 году гондурасский футболист вернулся в «Олимпию», за которую играл до конца карьеры и 8 раз становился чемпионом страны.

Всего в чемпионатах Гондураса забил 196 голов. По состоянию на 2018 год является лучшим бомбардиром чемпионатов Гондураса за всю историю.

Сборная Гондураса 
12 мая 1991 года нападающий впервые сыграл за сборную Гондураса — в отборочном турнире Кубка наций Центральной Америки против сборной Панамы. В 1997 году забил шесть голов в Кубке наций Центральной Америки, но сборная Гондураса заняла лишь 4-е место. В Золотом кубке 1998 года нападающий сыграл два матча, сборная Гондураса не смогла выйти из группы. В отборочном турнире Золотого кубка 2003 года сыграл два матча и забил три мяча. Эти голы помогли сборной Гондураса выйти в финальный турнир. В Золотом кубке Гондурас сыграл вничью с Мексикой и проиграл Бразилии. Сборная Гондураса занял 3-е место в группе и не вышла в плей-офф. В феврале 2005 года сборная Гондураса вышла в финал Кубка наций Центральной Америки, где проиграла Коста-Рике в серии пенальти. Уильмер забил на турнире шесть голов (Никарагуа (хет-трик), Белизу, Гватемале и Панаме) и стал лучшим бомбардиром турнира. В Золотом кубке 2005 Уильмер два мяча Колумбии (2:1) и один в матче 1/4 финала против Коста-Рике (3:2). В полуфинале сборная Гондураса проиграла США (1:2). Веласкес попал в символическую сборную турнира. В 2007 году Уильмер стал лучшим бомбардиром Кубка наций Центральной Америки, забив четыре мяча в матче за 5-е место против Никарагуа. Матч закончился победой Гондураса со счётом 9:1. С учётом официальных и товарищеских матчей нападающий сыграл 48 игр и забил 35 голов за сборную.

Достижения 
Командные
 Чемпионат Гондураса: 1992/93, 1996/1997, 1998/99, 2000/01 А, 2002/03 А, 2003/04 К, 2004/05 К, 2005/06 А, 2005/06 К, 2007/08 К, 2008/09 К
 Кубок Гондураса: 1995
 Суперкубок Гондураса: 1997
 Клубный кубок UNCAF: 1999, 2000

Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Гондураса: 1997/98 А (19 мячей), 1997/98 К (15 мячей), 1999/2000 А (12 мячей), 2007/08 К (10 мячей)
 Лучший бомбардир Кубка наций Центральной Америки: 1997 (6 мячей), 2005 (6 мячей), 2007 (4 мячей)
 Лучший бомбардир Золотого кубка КОНКАКАФ: 2005 (3 мячей)

Постспортивная деятельность 
В 2013 году Веласкес был избран в Национальный конгресс Гондураса от департамента Франсиско-Морасан по списку Национальной партии. В 2017 году он был переизбран на новый депутатский срок.

Ссылки 
 Матчи и голы за сборную Гондураса 
 
 Клубные кубки КОНКАКАФ 1999 года 
 Клубные кубки КОНКАКАФ 2000 года 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Атлас»
Политики Гондураса